Архитектоника — средство архитектурной композиции, суть которого заключается в художественном выявлении конструктивного построения архитектурного объекта.
 «Архитектоника» — творческий коллектив американских архитекторов из Майами, начавший свою работу с 1977 года.
 Архитектоника — род морских улиток из подкласса Heterobranchia класса брюхоногих моллюсков.